Бэбкок, Бабкок () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Бэбкок, Барбара (род. 1937) — американская характерная актриса, лауреат премии «Эмми».
 Бэбкок, Джон (1900—2010) — канадский военнослужащий.
 Бэбкок, Майк (род. 1963) — канадский хоккеист и хоккейный тренер.
 Бэбкок, Мэри Рейнольдс (1908—1953) — американская филантроп.
 Бэбкок, Харри (1890—1965)— американский легкоатлет.
 Бэбкок, Хорес Уэлкам (1912—2003) — американский астроном.
 Бэбкок, Хэролд Дилос (1882—1968) — американский астроном.
 Бэбкок, Эрнест (1877—1954) — американский генетик.

Топоним 
 Бэбкок — кратер на обратной стороне Луны.

См. также 
 Бобок